Lista meczów reprezentacji Japonii w piłce nożnej (1920–1929) – oficjalne mecze reprezentacji Japonii w piłce nożnej mężczyzn.

1923

Mecze

Kadra

1925

Mecze

Kadra

1927

Mecze

Kadra

Bibliografia 
 

Listy meczów reprezentacji Japonii w piłce nożnej mężczyzn